Патока — натуральний підсолоджувач, продукт переробки крохмалевмісної сировини.

Прізвище
 Патока Леся Ігорівна — український художник по костюмах, дизайнер. Керівник творчої майстерні Patoka Studio.

Топонім

Патока - село в Нижньосілезькому воєводстві

Патока — місто, штат Індіана
 Патока — селище, штат Іллінойс